Marcus Annaeus Lucanus, een Romeins dichter

Biologie
 Lucanus (geslacht), een geslacht van kevers